Huckelberry Finn kan avse:

Huckleberry Finn – en litterär gestalt i en amerikansk bildningsroman och pikareskbok, se Huckleberry Finns äventyr
M/S Huckleberry Finn – ett fartyg från TT-Line